Johanne Joyal

Liste d'écrivains québécois